Анато́лий Маври́киевич Кри́гер (1910—1984) — советский автомобильный конструктор. Лауреат двух Сталинских премий второй степени и двух Государственных премий СССР.

Биография 
Родился а в Краматорске (ныне Донецкая область, Украина).
 
В 1931 году окончил Московский автотракторный институт имени М. В. Ломоносова (ныне Московский государственный технический университет «МАМИ»).

С 1932 года работал на ГАЗе конструктором, руководителем конструкторской группы, начальником КБ шасси и двигателей, заместителем главного конструктора.

В 1948—1954 — главный конструктор КАЗ.

В 1954—1982 — главный конструктор ЗИЛа. Член КПСС с 1955 года.

При его участии созданы автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ-11-73, ГАЗ-20, ГАЗ-51, ГАЗ-63, доведен двигатель ГАЗ-203.

Под его руководством спроектированы автомобили КАЗ-585, КАЗ-600АВ, ЗИЛ-157, ЗИЛ-127, ЗИЛ-158, ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-169, 3 семейства КамАЗ, двигатели ЗИЛ-130, ЗИЛ-138, ЗИЛ-645.

В возрасте 53 лет был утвержден заведующим кафедры «Автомобили и двигатели» Завода-ВТУЗа при ЗИЛе (позже МГИУ).

Доктор технических наук (1973). Профессор (1973).

Умер 25 мая 1984 года в Москве.

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Сталинская премия второй степени (1943) — за усовершенствование конструкции танка
 Сталинская премия второй степени (1947) — за создание грузового автомобиля «ГАЗ-51»
 Государственная премия СССР (1967) — за создание конструкции семейства грузовых автомобилей «ЗИЛ-130» большой производительности, долговечности и современного массового высокоавтоматизированного их производства
 Государственная премия СССР (1972) — за участие в разработке автомобиля «КамАЗ»
 два ордена Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 медали

Высказывания о Кригере 
Астров Н. А., советский инженер-конструктор бронетанковой техники:

Человек аналитического склада ума и редкой работоспособности, всю войну трудившийся по 14 часов в сутки, он отличался педантизмом. Кригер не пропускал ни единой цифры, фразы, запятой на чертежах, выпускавшихся КЭО, без личного контроля и около каждого проверенного знака, будь то сборочный чертеж, деталировка и даже спецификация, ставил птичку толстым синим карандашом.

Со свойственными ему четкостью и неизменной благожелательностью Анатолий Маврикиевич руководил работой конструкторов. Держался суховато, даже замкнуто, всегда подтянутый, тщательно, пусть и скромно одетый. Характерно, что, по крайней мере на моей памяти
(а нам пришлось близко сотрудничать всю войну), он не имел приятелей, хотя был, в общем, человеком добрым, но вместе с тем и жестким, крайне обязательным и, как сказали бы теперь, некоммуникабельным. Многие даже недолюбливали его за строгость и требовательность.

Редкая ёмкость памяти делала Кригера живым энциклопедическим справочником, содержавшим неисчислимое множество сведений о конструкциях отечественных и зарубежных автомобилей и двигателей. Большой объём знаний позволял ему легко парировать высказывания малоопытных конструкторов, но, надо отдать ему должное, редко злоупотреблял эрудицией, предпочитая воздействовать логическими доводами. Метод его — частичное заимствование зарубежных решений, что порой сближало конструкторскую работу с ремесленничеством, отчего интерес к ней у думающих сотрудников падал. Но такой подход заметно ускорял разработку и вдобавок воспитывал умение анализировать технические решения, оценивать чужие идеи.

Конечно, такой метод страдал существенным недостатком: ведь узлы были от устаревших машин, и собственное конструкторское мышление не получало развития. Всем этим закладывалось отставание в техническом уровне изделий, тем более что освежать парк иностранных образцов удавалось нерегулярно. 

Зарубин А., ветеран ЗИЛа:
Когда он работал над очередной новой конструкцией, несгибаемо претворял в действительность свои идеи, заложенные ещё в эскизный проект. Идеи передовые, подчас казавшиеся иным скептикам даже фантастическими. Но, будучи по образу мыслей сугубым реалистом, Кригер на самом деле никогда не пытался «достать журавля в небе». Своё мнение, свои замыслы, средства их реализации всегда весьма обстоятельно и веско аргументировал.

Литература 
 
 

Выпускники МАМИ
Автомобильные конструкторы
Автомобильные конструкторы СССР
Конструкторы СССР
Инженеры СССР
Машиностроители
Персоналии:ЗИЛ
Персоналии:Горьковский автомобильный завод
Члены КПСС